

Топоніми 
Канеґасакі — мис і місцевість в місті Цуруґа, префектури Фукуй, Японія.
Канеґасакі — містечко в Японії, в префектурі Івате.